

Miejscowości 
 Lenino – agromiasteczko na Białorusi, w rejonie horeckim obwodu mohylewskiego
 Lenino – wieś w Rosji, w rejonie jenotajewskim obwodu astrachańskiego
 Lenino – wieś w Rosji, w rejonie zawitinskim obwodu amurskiego
 Lenino – wieś w Rosji, w rejonie lipieckim obwodu lipieckiego                                     
 Lenino-Kokuszkino – wieś w Rosji, w rejonie piestrieczyńskim Tatarstanu
 Lenino – nazwa rosyjskiego miasta Lenińsk Kuźniecki w latach 1922–1925
 Lenino – dawna nazwa kazachskiej wsi Karatobe
 Lenino – miasto na półwyspie Krymskim, stolica rejonu lenińskiego

Inne 
 Lenino – baza lotnicza w Rosji, w Kraju Kamczackim
 Bitwa pod Lenino – bitwa stoczona w dniach 12–13 października 1943 roku

Zobacz też 
 Lenin
 Łenine